Die Train Rental GmbH, kurz TRI, ist ein deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen, welches sich der Erhaltung historischer Schienenfahrzeuge widmet. Über ihr eigentliches Ziel, die betriebsfähige Aufarbeitung eines ET 403 hinaus, hat sich TRI zu einem Dienstleister für Sonder-, Ersatz- und Notverkehre entwickelt. Seit Dezember 2018 fährt TRI im Rahmen des Verkehrsvertrages „Sonderzüge NRW“.

Fahrzeuge 
Die TRI verfügt derzeit (Stand September 2021) über fünf Lokomotiven und ca. 100 Reisezugwagen. Darunter befinden sich zwei DB-Baureihe E 10. Der Personenwagenpark besteht hauptsächlich aus n-Wagen.

Einsätze: Ersatz-/Notverkehre 

 2009–2010: Eurobahn (RE13 in Nordrhein-Westfalen)
 2012: DB Regio Nordost (RE18 in Sachsen und Brandenburg)
 2016–2027: National Express (RB48 in Nordrhein-Westfalen)
 2016–2020: Bayerische Oberlandbahn (Meridian in Bayern und Österreich)
 2016–2018: DB Regio Nord (RE6 in Schleswig-Holstein)
 2019: Abellio NRW (RE19 in Nordrhein-Westfalen)
 2019: Länderbahn (Alex Süd in Bayern)
 2019–2020: Go Ahead (RE90 in Baden-Württemberg)
 2020: Abellio NRW (S3 in Nordrhein-Westfalen)
 2020–2021: Abellio BW (RE10, RB18 in Baden-Württemberg)
 2022: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (RB40 in Nordrhein-Westfalen)
 2022: Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (RE11 in Nordrhein-Westfalen und Hessen)

Weblinks 

Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Eckental
Eisenbahnverkehrsunternehmen (Deutschland)
Gegründet 2013